Der Regenmacher steht für:

 Der Regenmacher (Roman), Justizroman von John Grisham
 Der Regenmacher (1956), Spielfilm von Joseph Anthony nach dem Bühnenstück von Nathan Richard Nash
 Der Regenmacher (1966), Fernsehfilm von Franz Peter Wirth mit Liselotte Pulver, Helmut Schmid, Stefan Wigger und Walter Richter
 Der Regenmacher (1997), Spielfilm von Francis Ford Coppola nach dem Roman von Grisham
 Der Regenmacher (1980), Fernsehfilm von Ludwig Cremer mit Rolf Becker, Cornelia Froboess und Götz George
 Der Regenmacher (1982), Version für das US-amerikanische Fernsehen von John Frankenheimer mit James Cromwell, Tommy Lee Jones, William Katt und Tuesday Weld

Siehe auch:
 Regenmacher (Begriffsklärung)
 Rainmaker